Städtebahn steht für

 Mährisch-Schlesische Städtebahn; siehe: Bahnstrecke Kojetín–Český Těšín, Bahnstrecke Český Těšín–Bielsko-Biała
 Brandenburgische Städtebahn
 Städtebahn Sachsen
 Rheinisch-Westfälische Städtebahn